Kupper ist der Familienname folgender Personen:

 Annelies Kupper (1906–1987), deutsche Opernsängerin
 August Kupper (1905–1938), Luftfahrtingenieur
 Josef Kupper (1932–2017), Schweizer Versicherungsmathematiker, Professor und Schachmeister, Vater von Patrick Kupper
 Klaus Kupper, deutscher Sportwissenschaftler 
 Martin Kupper (* 1989), estnischer Leichtathlet
 Patrick Kupper (* 1970), Schweizer Historiker und Schachmeister, Sohn von Josef Kupper 
 Suzanne Frey-Kupper (* 1958), schweizerische Altertumswissenschaftlerin und Numismatikerin
 Walter Kupper (1874–1953), Schweizer Botaniker
 Werner Kupper (1926–2014), deutscher Leichtathlet

Siehe auch:
 Kuper